Link mit doppeltem senkrechten Strich
Die Handball-Oberliga Sachsen ist im deutschen Männer- und Frauenhandball die vierthöchste Spielklasse. Der Sieger der Staffel steigt in die Regionalliga Süd auf. Die zwei Absteiger werden in die Verbandsliga eingegliedert. 14 Mannschaften spielen um die Sachsenmeisterschaft und um den Aufstieg in die drittklassige Regionalliga. Der Tabellenführer nach dem 26. Spieltag ist automatisch Sachsenmeister 2008. Bei den Männern stiegen der SC Riesa und EHV Aue II aus der Verbandsliga in die Oberliga auf. Absteiger aus der Regionalliga ist die SG LVB Leipzig. Sachsenmeister der Männer wurde die SC DHfK Leipzig.

Tabelle (Männer) 

(A) – Absteiger aus der Regionalliga
(N) – Aufsteiger aus der Verbandsliga

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz des Handballverbandes Sachsen

2008
Sportveranstaltung in Sachsen
Handballsaison 2007/08